The Real Milli Vanilli foi um grupo musical que tinha como integrantes alguns dos cantores originais do Milli Vanilli - Brad Howell e John Davis, além de Ray Horton e Gina Mohammed. Os que estavam fora do grupo eram: Charles Shaw, Jodie Rocco e Linda Rocco. O único álbum do grupo era originalmente para ser o segundo álbum de Milli Vanilli, mas a descoberta de que Rob e Fab não cantavam, apenas dublavam as canções, fizeram que o produtor Frank Farian reformasse o grupo, agora com o nome de "The Real Milli Vanilli".

Discografia

Álbum 

Bandas da Alemanha
Bandas de música pop
Bandas de dance music
Milli Vanilli